Generator (von  ‚erzeugen‘, ‚hervorbringen‘) steht
 in Physik und Technik für
 Elektrischer Generator, ein Gerät zur Umwandlung von mechanischer in elektrische Energie
 Van-de-Graaff-Generator (auch Bandgenerator), zur Erzeugung hoher Gleichspannungen aus mechanischer Bewegung
 Marx-Generator zur Erzeugung hoher Impulsspannungen aus Gleichspannung
 Signalgenerator, ein Gerät, das elektrische Spannungen mit einem charakteristischen Zeitverlauf erzeugt
 Radioisotopengenerator, ein Gerät zur Umwandlung der Energie des radioaktiven Zerfalls in elektrische Energie
 ein Gerät zur Gewinnung von Radionukliden aus einem Mutter-Tochter-System, siehe Technetium-99m-Generator und Gallium-68-Generator
 (Heiß-)Gasgenerator, ein Turbinenantrieb
 Der Austreiber einer Absorptionskältemaschine wird auch als Generator oder Desorber bezeichnet
 in Mathematik und Geisteswissenschaften für
 Codegenerator, ein Programmierwerkzeug, das Software(-Quellcode) erzeugt
 eine Koroutine, die Elemente einer Folge liefert, siehe Iterator#Generatoren
 Generator (Markow-Prozesse), ein Operator, der einem stochastischen Prozess zugeordnet wird
 Generator einer stark stetigen Halbgruppe, siehe Stark stetige Halbgruppe
 in der Gruppentheorie eine Untermenge, die einer Gruppe zugeordnet ist; aus der Untermenge können alle Elemente der Gruppe erzeugt werden; siehe Erzeuger (Algebra)
 bestimmte Objekte in einer Kategorie, siehe Generator und Kogenerator
 in sonstigen Bereichen
 Generator (Album), ein Album von Bad Religion

Siehe auch:
 Generatormatrix, Begriff in der Kodierungstheorie